Гънисън може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Гънисън (Колорадо)
 Гънисън (Юта)

 Други
 Гънисън (окръг), окръг в Колорадо, САЩ